Björn Nyberg (1929), Zweeds fantasyschrijver
Fredrik Nyberg (1969), Zweeds voormalig alpineskiër
Glenn Nyberg (1986), Zweeds voetbalscheidsrechter
Henrik Samuel Nyberg (1889–1974), Zweeds oriëntalist
Herman Nyberg (1880–1968), Zweeds zeiler
Karen Nyberg (1969), Amerikaans ruimtevaarder
Katja Nyberg (1979), Noors voormalig handbalspeelster

Zie ook 
Nyborg

Zweedse achternaam
Noorse achternaam